Астрономическая обсерватория Брера — астрономическая обсерватория, основанная в 1764 году иезуитами во дворце Брера, Милан, Италия. Входит в состав .

Руководители обсерватории 
 1764 — Руджер Бошкович
 1764—1773 — Луи Лагранж (Louis Lagrange; 1711—1783)
 1802—1817 — 
 1817—1832 — Анджело де Чезарис (Angelo de Cesaris; 1749—1832)
 1832—1862 — Франческо Карлини
 1862—1900 — Джованни Скиапарелли
 1910 — ? Джованни Челория

История 
Обсерватория была основана в монастыре орденах иезуитов, располагавшемся в здании нынешнего дворца Брера. Основатель — иезуит Руджер Бошкович. В 1773 году орден иезуитов был распущен и обсерватория перешла в собственность государству. В начале XX века условия для наблюдений в Милане постепенно начали ухудшаться, поэтому в 1923 году в Мерате, провинция Лекко, была заложена новая обсерватория — Астрономическая обсерватория Мерате, при этом у обсерваторий общая администрация.

Направления исследований 
 Планетология
 Астрометрия астероидов, комет
 Звёздная астрономия

Основные достижения 
 В 1861 году Скиапарелли открыл астероид (69) Гесперия.
 В 1877 году Скиапарелли зарисовал каналы на Марсе.

Ссылки 

 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Поиск по слову «Brera»
 Архивы наблюдений , MPC

Брер
Астрономические обсерватории Италии
Появились в 1764 году
Здания и сооружения Милана
Орден иезуитов